
Абака́н может означать:

Топоним 
 Абакан — город в России, столица Хакасии.
 Абакан — река в Хакасии, левый приток Енисея.
 Абакан — река в Иркутской области, правый приток Малой Белой реки, бассейн Ангары.
 Абакан — аэропорт города Абакана.
 Абакан — железнодорожная станция в городе Абакане.
 Абакан — речной порт города Абакана, при впадении реки Абакан в Енисей.

Фамилия 
 Абакан или Абакош – с 1650 года бурятский князь. В 1653 году принял подданство России.

Культура и искусство 
 «Абакан» — хакасский литературно-художественный альманах, выходивший с 1954 по 1958 год на русском языке.
 «Абакан» — песня Олега Митяева.

Техника 
 «Абакан» — конкурс, объявленный Министерством обороны СССР для разработки нового автомата.
 АН-94 «Абакан» — автомат Никонова.

См. также 
 Абакан-Авиа
 Абайкан — село в Мазановском районе Амурской области.
 Абаканово
 Абаканович

Примечания